Crans kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Crans, Ain – en kommun i departementet Ain i regionen Rhône-Alpes 
 Crans, Jura –  en kommun i departementet Jura i regionen Franche-Comté

Schweiz 

 Crans-Montana – en kommun och en skidort i kantonen Valais
 Crans, Vaud – en kommun i distriktet Nyon